Фли́кер (от  «мигать»):
 субъективное восприятие человеком колебаний светового потока искусственных источников освещения — мерцаний, вызванных колебаниями напряжения в питающей электрической сети (по ГОСТ 13109-97).Например, обыкновенная лампа накаливания при падении напряжения питания гаснет, а при увеличении — светит ярче: регулярные колебания напряжения питания (наведённое другим оборудованием) частотой до 15 Гц, приводящие к изменениям яркости освещения может негативно сказываться на человеке, вызывая его излишнее утомление вплоть до эпилептических припадков у светочувствительных людей.
 товарный знак, используемый владельцем, для индивидуализации производимых им специальных аксессуаров — катафотов, выполненных в форме шеврона, нашивки, брелока, подвески и т. д. со световозвращающими частицами, предназначенных для ношения пешеходами в тёмные часы суток, нанесения на опасные элементы автодороги и участников движения.

Причины 

На металлургических заводах — использование дуговых печей и больших электродвигателей в непостоянном режиме включённых в общую сеть с освещением. В офисных и жилых зданиях — работа лифта, в сельской местности — работа большого водяного насоса. В общем случае — непостоянная работа мощного оборудования, включённого в одну сеть с освещением.

См. также 

 Катафот
 Flickr

Примечания 

Оптометрия
Электромагнитная совместимость